Le championnat de France de football de Division 3 1991-1992 est la  du championnat de France de Division 3, qui de 1970 à 1993 est le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1991-1992
 Championnat de France de football D2 1991-1992
 Coupe de France de football 1991-1992

Notes et références 

1992
Football en France en 1991
Football en France en 1992